Фридрих Кёниг: Кёниг, Фридрих Иоганн — немецкий изобретатель печатающих устройств.
 Кёниг, Фридрих Эдуард (1846—1936) — немецкий богослов.